Chubb steht für:

 Chubb, internationaler Versicherungskonzern
 eine Schlossart, siehe Chubbschloss
 Chubb Lake, mehrere Seen in Nordamerika

Chubb ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Chubb (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 Bradley Chubb (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Charles Chubb (1851–1924), britischer Vogelkundler
 Frederick Chubb (1885–1966), kanadischer Organist, Chorleiter, Musikpädagoge und Komponist
 Lewis Warrington Chubb (1882–1952), US-amerikanischer Ingenieur und Erfinder
 Nick Chubb (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ralph Chubb (1892–1960), britischer Dichter, Drucker und Künstler

Chubb ist der Name folgender im NRHP gelisteter Objekte:
 Chubb Hollow Site, in Van Buren, Missouri, ID-Nr. 89002272
 Chubb Methodist Episcopal Church, in Cave Spring, Georgia, ID-Nr. 90000728

Siehe auch:
 Chub